Станислав Григорьевич Щербаченя () — белорусский гребец. Мастер спорта международного класса по академической гребле. Чемпион мира среди молодежи 2005, 2006, 2007 годов, чемпион мира 2012 года.

Биография 
Серебряный призёр Чемпионата мира среди юниоров 2001 года в распашной четверке. На Чемпионате мира среди юниоров 2002 года в распашной двойке с Виталием Белым и в 2003 году в парной четверке занял четвёртое место.

Принимал участие в летних Олимпийских играх 2004 года в Афинах, где в парной четверке занял шестое место.

Чемпион мира среди молодежи 2005 года в парной четверке. На Чемпионате мира в том же году в парной четверке занял лишь 12-е место.

Чемпион мира среди молодежи 2006 года в парной двойке с Денисом Мигаль. На Чемпионате мира в том же году в парной четверке занял лишь 11-е место.

Бронзовый призёр Чемпионата Европы 2007 года в парной четверке. В том же году на Чемпионате мира в парной двойке с Денисом Мигаль занял 5-е место. Чемпион мира среди молодежи 2007 года в парной двойке с Денисом Мигаль.

На Чемпионате Европы 2008 года в парной двойке с Денисом Мигаль занял 9-е место. Принимал участие в летних Олимпийских играх 2008 года в Пекине, где в парной двойке с Денисом Мигаль занял 7-е место.

Серебряный призёр Чемпионата Европы 2009 года в парной четверке. На Чемпионате мира в том же году в парной двойке с Денисом Мигаль занял лишь 14-е место. На Чемпионате Европы 2010 года в парной двойке с Денисом Мигаль занял 12-е место.

Серебряный призёр Чемпионата Европы 2011 года в распашной четверке. В том же году на Чемпионате мира в распашной четверке занял 9-е место.

На Чемпионате Европы 2012 года в распашной четверке занял 5-е место. В том же году стал чемпионом мира в двойке с рулевым с Александром Казубовским и Петром Петринич. Принимал участие в летних Олимпийских играх 2012 года в Лондоне, где в распашной четверке занял 7-е место.

На Чемпионате мира 2013 года в распашной четверке занял 7-е место. На Чемпионате Европы в том же году в восьмерке с рулевым занял 5-е место.

На Чемпионате Европы 2014 года в одиночке занял 4-е место. В том же году на Чемпионате мира в одиночке занял 7-е место.

На Чемпионатах Европы и мира 2015 года в одиночке занял 7-е места.

На Чемпионате Европы 2016 года в одиночке занял 5-е место.

Примечания

Ссылки 
 
 
 Станислав Щербаченя (академическая гребля)

Гребцы (академическая гребля) Белоруссии
Гребцы (академическая гребля) на летних Олимпийских играх 2008 года
Гребцы (академическая гребля) на летних Олимпийских играх 2012 года
Гребцы (академическая гребля) на летних Олимпийских играх 2016 года
Чемпионы мира по академической гребле